Го́рри () — шотландская фамилия.

Известные носители 
 Горри, Алан (род. 1946) — шотландский музыкант, участник и один из основателей группы Average White Band.
 Горри, Джон (1803—1855) — американский врач, изобретатель первых в США холодильных установок.